

Film 
 The Puritan – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Art Films
 The Puritan – cortometraggio del 1914 diretto da John Ince
 Il sacrificio del sangue (Le Puritain) – film del 1938 diretto da Jeff Musso

Opere 
 The Puritan, or the Widow of Watling Street – commedia del 1607 attribuita a Thomas Middleton (o a William Shakespeare, a causa delle iniziali "W.S." sul frontespizio)

Pagine correlate 
 Puritan